Йебо́а (Yeboah) — фамилия, распространённая в Африке.

 Йебоа, Даниэль (род. 1984) — ивуарийский футболист, вратарь.
 Йебоа, Самуэль (род. 1986) — ганский футболист, нападающий сборной Ганы.
 Йебоа, Тони (род. 1966) — ганский футболист, один из лучших футболистов в истории Ганы.
 Йебоа, Йо (род. 1997) — ганский футболист.